Die Farbe Lila steht für:

 Die Farbe Lila (Roman), Briefroman (1982) von Alice Walker
 Die Farbe Lila (Film), US-amerikanische Romanverfilmung (1985)